De DFB-Pokal 1953/54 was de 11e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het is begonnen op 1 augustus 1953 en het eindigde op 17 april 1954.
Er deden acht voetbalteams mee aan de voetbalbeker. De finale werd gespeeld in het Südweststadion met 60.000 toeschouwers. Albert Dusch floot in de finale en Erwin Waldner scoorde het enige doelpunt in de finale na verlenging in de 94e minuut. Dit was de eerste keer dat VfB Stuttgart de Duitse beker won.

Schema 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1952/53